Завелье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Завелье — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Завелье — деревня в Вельском районе Архангельской области.